Estrella doble puede referirse a:

Estrella doble son dos estrellas que aparecen muy próximas vistas desde la Tierra.
 Estrella doble, una novela de Robert A. Heinlein